OIO har flere betydninger:
 Offentlig Information Online – aspekter ved digital forvaltning i Danmark.
 OIO-kataloget – dansk katalog over offentlige it-standarder, specifikationer og teknologier.
 OIO (xml) – XML teknologi som benyttes i den offentlige sektor.
 OIO (NZ) – Overseas Investment Office, New Zealand regerings kontor for udenlandsk investeringspolitik.
 OIO (USA) – Office of International Organizations, department under det amerikanske arbejdsministerium.